Shimada se poate referi la:

 Municipiul Shimada, o localitate în Japonia, în prefectura Shizuoka.
 Asteroidul 13678 Shimada, un corp ceresc din centura principală.